Albrecht von Brandenburg bezeichnet folgende Personen:
 Albrecht (Preußen) (1490–1568), Albrecht von Brandenburg-Ansbach, erster Herzog von Preußen
 Albrecht von Brandenburg (1490–1545), Markgraf von Brandenburg, Erzbischof von Magdeburg und Mainz
 Albrecht II. Alcibiades (1522–1557), Markgraf von Brandenburg-Kulmbach
 Albrecht I. (Brandenburg) (der Bär; um 1100–1170), Markgraf von Brandenburg
 Albrecht II. (Brandenburg) (um 1150–1220), Markgraf von Brandenburg
 Albrecht III. (Brandenburg) (um 1250–1300), Markgraf der Mark Brandenburg
 Albrecht Achilles (1414–1486), Markgraf und Kurfürst von Brandenburg
 Albrecht Friedrich von Brandenburg-Schwedt (1672–1731), Markgraf zu Brandenburg-Schwedt

Siehe auch:
 Albrecht von Brandenburg-Ansbach